A sötétség mélyén (Heart of Darkness), Joseph Conrad regénye
 Heart of Darkness, 1998-as videójáték
 Heart of Darkness, a Grave Digger együttes albuma
Lásd még
 A sötétség mélyén (egyértelműsítő lap)